bł. Gabriel Ferretti (1385–1456) – włoski franciszkanin
 bł. Gabriel od św. Magdaleny Tarazona Rodríguez (1567–1632) − hiszpański franciszkanin, męczennik
 bł. Gabriel Desprez de Roche (1751–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Gabriel Allegra (1907–1976) – włoski franciszkanin, misjonarz

Zobacz też: Święty Gabriel